Der Challenger ATP Trofeo Ciudad de Quito 2013 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. September 2013 in Quito stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 14. und 15. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 27 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Juan-Carlos Spir
 Duilio Beretta
 Iván Endara
 Felipe Mantilla

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Kevin King

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 215 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 198 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 213 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Quito